Seman steht für:

 Seman, ein albanischer Fluss

Seman ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Seman (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler
 Stanislav Seman (* 1952), slowakischer Fußballtorhüter und -trainer

Siehe auch:
 Sämann
 Seeman
 Seemann (Begriffsklärung)
 Zeman